Fixed Star (chanson)